Dan Toler – chitarrista statunitense
 Penny Toler – ex cestista, allenatrice di pallacanestro e dirigente sportiva statunitense
 Sidney Toler – attore statunitense